Sämsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sämsjön (Finnekumla socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun och Ulricehamns kommun,  (8,31 km²)
Sämsjön (Norra Säms socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun,  (5,86 km²)
Sämsjön, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (27,7 ha)
Lill-Sämsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (54,3 ha)
Lill-Sämsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (14,5 ha)
Stor-Sämsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,18 km²)
Sämsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (6,29 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn